Bruun se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henrik H. Bruun
 Helga Gösta Bruun